Vincent Gérard, handballeur français né en 1986.
Vincent Gérard, artiste français né en 1971.